Затакт в музыке
 Затакт в литературе